Pontones puede referirse a:

El plural de pontón.

Topónimos 
 Pontones (Cantabria), localidad cántabra, perteneciente al municipio de Ribamontán al Monte.
 Pontones (Jaén), localidad jienense, perteneciente al municipio de Santiago-Pontones.
 Villaverde de Pontones, en Cantabria, perteneciente al municipio de Ribamontán al Monte.

Hidrónimos 
 Río Pontones (Cantabria), río cántabro, afluente del Miera.
 Río Pontones (Extremadura), río extremeño, afluente del Salor.

Apellido 
 Antonio de San José Pontones
 Jaime Pontones